Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 135001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 kwietnia 2001 do 5 listopada 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

135001-135100

135101-135200

135201-135300

135301-135400

135401-135500

135501-135600

135601-135700

135701-135800

135801-135900

135901-136000

Przypisy 

Lista planetoid 135001-136000